«Панов» — экспедиционное судно Балтийского флота Российской империи специальной постройки, шхунара. Одно из трёх судов, построенных для «секретной» экспедиции В. Я. Чичагова по специальному проекту с корпусом повышенной прочности, позволявшим совершать плавания во льдах, и принимавшее участие в плаваниях судов экспедиции к архипелагу Шпицберген.

Описание судна 
Парусное экспедиционное судно специальной постройки с корпусом повышенной прочности, позволявшим совершать плавания во льдах. Размеры шпангоутов судна были увеличенных размеров, наклонные форштевень и ахтерштевень обиты полосовым железом и листовым свинцом. Судно имело двухслойную обшивку с расширенным ледовым поясом, а его борта имели округлую форму, позволявшую в случае сжатия льдами вытолкнуть судно наверх и избежать его раздавливания. Судно несло парусное вооружение бригантины. Длина судна составляла 25 метров, сведений о его ширине и осадке не сохранилось, численность экипажа судна составляла 51 человек. В качестве артиллерийского вооружения на судне были установлены 10 пушек.

Наименование судно получило по фамилии своего первого командира, капитана 2-го ранга Никифора Панова.

История службы 
Экспедиционное судно «Панов» было заложено по специальному проекту в Архангельске, точное наименование верфи не сохранилось, и после спуска на воду в 1764 году вошло в состав Балтийского флота России.

В 1764 году совместно с двумя другими экспедиционными судами специальной постройки «Чичагов» и «Бабаев», пинками «Лапоминк» и «Слон» вошло в состав отряда судов под общим командованием капитана бригадирского ранга В. Я. Чичагова, предназначенного для секретной экспедиции по поиску морского пути из Атлантического океана в Тихий, через Северный Ледовитый. C  по  того же года экспедиционные суда отряда перешли в Колу и остались на зимовку в Екатерининской гавани.

В кампанию следующего 1765 года вместе с двумя другими судами отряда специальной постройки  покинуло Екатерининскую гавань и взяло курс на северо-запад.  отряд миновал остров Берин-Эленда и  подошёл к Шпицбергену, где суда отряда стали на якорь в заливе Клокбай.  отряд вышел из залива и взял курс на Гренландию, однако  на широте 80° 26' встретился с непроходимыми льдами и повернул на юг.  суда отряда прошли Шпицберген и  подошли к острову Кильдюин, вошли в залив и стали на якоря.  суда подняли якоря,  подошли к бару у Соломбальской верфи,  перешли через бар где вновь стали на якоря, а  отшвартовались у пристани.  отряд вышел на соломбальский рейд, перешёл бар и взял курс на Кильдюин, куда прибыл  и остался на зимовку Кильдюинском заливе.

В 1766 году отряд в том же составе повторно вышел из Архангельска по тому же маршруту, что и в кампанию предыдущего года.  суда отряда начали кампанию в Екатерининской гавани и  покинув гавань пошёл на запад.  отряд миновал остров Берин-Эленда и взял курс к Шпицбергену, однако  с западной стороны Шпицбергена попал во льды, среди которых дрейфовал до  пока экипажам не удалось вывести суда в Клокбайский залив.  отряд вышел из залива намеченным курсом, однако на широте 80° 30' опять встретился с непроходимыми льдами и взял обратный курс, а  вновь вошёл в Клокбайский залив.  отряд покинул залив и, взяв курс на юго-восток,  подошёл к бару Северной Двины.  суда стали на якоря на соломбальском рейде, а  отшвартовались у пристани.

В кампанию 1796 года совершало плавания из Архангельска в Колу за астрономом С. Я. Румовским, однако в связи с его жалобами на «бесчинства и угрозы» в свой адрес со стороны командира корабля лейтенанта П. В. Кишкина, судно было отозвано в Архангельск, а его командир переведён в Санкт-Петербург.

Сведений о дальнейшей судьбе судна не сохранилось.

Командиры судна 
Командирами судна «Панов» в разное время служили:
 капитан 2-го ранга  (1791 год);
 лейтенант  (1769 год).

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 

Военные корабли Балтийского флота Российской империи
Суда по алфавиту
Катера